Stefan Wittberg (1968. szeptember 2.–) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása: tűzoltóparancsnok.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga partbírója. A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svéd labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2012-ben búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kanada rendezte a 16., a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Martin Hansson  partbírójaként foglalkoztatta.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A FIFA JB 2010. február 5-éng kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Dél-afrikai Köztársaság rendezte a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit, ahol tartalék asszisztensként volt jelen

Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Ausztriába és Svájcba a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint Ukrajnába és Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra  az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta. 2008-ban Peter Fröjdfeldt, 2012-ben Jonas Eriksson állandó segítőjeként teljesített asszisztensi szolgálatot.

2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

UEFA-kupa 
Ez a kupatalálkozó volt az 50. döntő mérkőzés.

Források 

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek